

События 
 Консулы имп. Гонорий (XI раз) и имп. Констанций III (II раз).
 Женитьба Констанция на сестре Гонория Галле Плацидии.
 417—418 — Папа св. Зосима.
 417—422 — Царь Армении Шапур.
 У-ди (Лю Сун) взял Чанъань и уничтожил Позднюю Цинь.
 Китайское царство Поздняя Цинь разгромлено войсками империи Восточной Цзинь.
 В Тоба-Вэй бюрократизация. Создано «Управление старшин шести аймаков».

Родились 
 Юста Грата Гонория — сестра императора Западной Римской империи Валентиниана III.

Скончались 
 Виктриций — святой, епископ Руанский.
 12 марта — Иннокентий I (папа римский).
 10 января — Иоанн II (епископ Иерусалимский).
 Ли Гао — основатель государства Западная Лян.
 14 июля — Паисий Великий, египетский авва, христианский святой.
 Сильсон (Силла) — 18-й ван Силла, одного из трёх государств Корейского полуострова.
 Яо Хун — последний император государства Поздняя Цинь.

См. также